То́маш Мо́йжиш (; 2 мая 1982, Колин, Чехословакия) — чешский хоккеист, защитник. Чемпион мира 2010 года.

Карьера

Клубная 
Свою карьеру Томаш Мойжиш начал в 1999 году в молодёжном составе клуба «Пардубице». После проведённого сезона в Чехии уехал в западную хоккейную лигу, подписав контракт с «Мус-Джо Уорриорз». В первом для себя сезоне в Северной Америке набрал 36 очков (11+25) по системе гол+пас в 72 встречах, попав в десятку бомбардиров клуба. После неудачного начала в сезоне 2001/02 был обменян в другой клуб западной лиги «Сиэтл Тандербёдз». В сезоне 2002/03 стал третьим бомбардиром клуба и первым среди защитников, набрав 70 очков (21+49) в 62 матчах.

В 2003 году подписал контракт с клубом АХЛ «Манитоба Мус», за которую играл до 2006 года. В начале сезона 2005/06
сыграл 7 встреч за «Ванкувер Кэнакс». В начале 2006 года обменян в фарм-клуб «Сент-Луиса» — «Пеория Ривермен». В сезона 2006/07 вызывался в НХЛ, проведя за «Сент-Луис» 6 встреч. Сезон 2007/08 отыграл в России за новосибирскую «Сибирь», где в 28 встречах набрал всего лишь 4 очка (2+2).

В 2008 году вернулся в США, подписав двухсторонний контракт с «Миннесота Уайлд». Сезон 2008/09 начал в НХЛ, но закрепится в составе «Миннесоты» Мойжиш не смог. Все остальные матчи провёл в фарм-клубе «Хьюстон Аэрос». В 2009 году вернулся в Европу, усилив шведский МОДО, но за 52 встречи в Элитсерии Томаш Можиш набрал только 10 очков (5+5) по системе гол+пас.

16 июля 2010 года подписал контракт с минским «Динамо», выступающим в КХЛ. В 2011 году подписал однолетний контракт с финским ТПС.

В мае 2012 года подписал контракт с новичком КХЛ — пражским клубом «Лев», но сезон начал в чешском чемпионате в клубе «Спарта». После окончания срока аренды, в ноябре 2012 года вернулся в «Лев». В составе пражского «Лева» Томаш Мойжиш закрепится не смог и после расторжения контракта, перешёл в братиславский «Слован» до конца сезона, который также играл первый сезон в КХЛ. После сезона 2013/14 покинул «Слован», подписав контракт с чешским клубом «Пардубице». Но сыграв 6 встреч, в которых набрал 2 очка (1+1), покинул клуб и вернулся в СМ-лигу, подписав контракт с ТПС. По ходу сезона 2015/2016 Мойжиш вернулся в Чехию, подписав контракт с клубом «Били Тигржи Либерец». В первом же сезоне он помог команде стать чемпионами Экстралиги в первый раз в своей истории, через год «Либерецу» почти получилось повторить успех 2016 года, но в финальной серии Экстралиги-2017 они уступили «Комете Брно». В начале сезона 2017/2018, отыграв всего 5 матчей за «Либерец», Мойжиш вернулся в свой родной клуб «Пардубице» и помог команде выйти в плей-офф Экстралиги-2018.

В 2018 году завершил карьеру хоккеиста.

Международная 
В составе сборной Чехии участвовал на двух чемпионатах мира: 2010 и 2012 года, где становился чемпионом мира и бронзовым призёром. С 2009 по 2014 год ежегодно вызывается на этапы Еврохоккейтура. Всего за чешскую сборную провёл 77 матчей, набрал 9 очков (4 шайбы + 5 передач).

Достижения 

 Чемпион мира 2010
 Чемпион Экстралиги 2016
 Серебряный призер Экстралиги 2017
 Бронзовый призер чемпионата мира 2012

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккеисты Чехии
Хоккеисты КХЛ
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Мус-Джо Уорриорз»
Игроки «Сиэтл Тандербёрдз»
Игроки «Манитоба Мус»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки «Пеория Ривермен»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки «Миннесота Уайлд»
Игроки «Хьюстон Аэрос»
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК ТПС
Игроки ХК «Лев» Прага
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки ХК «Пардубице»
Игроки ХК «Били Тигржи Либерец»
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой